Новак Ђоковић је освојио титулу. У финалу је савладао Марина Чилића са 6:3, 6:4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Марин Чилић (финале) 
  Дијего Шварцман (друго коло) 
  Максим Креси ''(четвртфинале) 

<li>  Ботик ван де Зандсхулп (четвртфинале) 
<li>  Аслан Карацев (прво коло) 
<li>  Адријан Манарино (прво коло)
<li>  Талон Грикспор (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Главни жреб
 Жреб квалификација

Првенство Тел Авива у тенису